Евенсон — ,  — англійське або єврейське прізвища.

Відомі носії 

 Евенсон Брайан (нар. 1966) -  американський вчений і письменник, як літературної фантастики, так і популярної фантастики.
 Евенсон Дін - нью-ейдж музикант і продюсер
 Евенсон Джим - гравець Канадської футбольної ліги.
 Евенсон Олександр Мойсейович (1892-1917) - шахіст, майстер спорту.
 Евенсон Томас (1910-1997) - англійський спортсмен, який виступав за Велику Британію на Літніх Олімпійських іграх в 1932 та 1936 роках.

Примітки